
Роуздейл () — англоязычный топоним. С английского языка можно перевести как «Долина роз».

Топоним

Австралия 
  — городок в Виктории.
  — поселение в Квинсленде.
  — поселение в Новом Южном Уэльсе.

Канада 
  — поселение в Альберте (фактически, район города Драмхеллер).
  — поселение в Манитобе.
  — район города Торонто.
  — станция метрополитена Торонто.
  — поселение в Саскачеване.

Новая Зеландия 
  — пригород Инверкаргилла.
  — пригород Окленда.

США 
Населённые пункты
  — поселение в штате Вашингтон.
  — городок в Индиане.
  — поселение в Калифорнии.
  — деревня в Луизиане.
  — город в Миссисипи.
  — поселение в Мэриленде.
  — поселение в Огайо.
  — городок в Оклахоме.

Тауншипы
  — в Иллинойсе.
 Роуздейл — в Миннесоте.

Районы городов
  — район Куинса (Нью-Йорк).
  — станция железной дороги Лонг-Айленда.

См. также 
 Роуз и Дейл
 Розенталь (в переводе с немецкого языка — «Долина роз»)
 Роузленд
 Роузвилл
 Долина роз